Mirnîi se poate referi la:

Localități 
 Mirnîi, Arhanghelsk, oraș închis în Rusia
 Mirnîi, Iacuția, oraș închis în Rusia

Nume de persoane 
 Max Mirnîi, tenismen bielorus